Cabeceirensi – abitanti di Cabaceiras
Cabeceirensi – abitanti di Cabeceira Grande
Cabeceirensi – abitanti di Cabeceiras (Goiás)
Cabeceirensi – abitanti di Cabeceiras do Piauí